Vilar ima više značenja:
 Vilar (Kuneo)
 Vilar (Torino)